Ray Davies (1927-2017) – trombettista gallese
 Ray Davies (1931-2019) – calciatore inglese
 Ray Davies(1944) – cantante e musicista inglese
 Ray Davies (1946) – calciatore inglese
 Ray Davies (...) – velista neozelandese

Pagine correlate 
 Ray Davis